Gewone berkenzaadgalmug
 Late berkenzaadgalmug